Grumley ist der Familienname folgender Personen:

 Michael Grumley (1942–1988), US-amerikanischer Autor
 Michael C. Grumley, US-amerikanischer Informationstechnologe und Autor